Lubbe (ou Lübbe) peut désigner :

 Vollrath Lübbe, général allemand de la Seconde Guerre mondiale
 Rickus Lubbe, joueur de rugby à XV sud-africain
 Christian Lubbe, parachutiste français

Voir aussi 
 Marinus van der Lubbe (1909-1934), incendiaire présumé du Reichstag

Homonymie de patronyme